«Playa de La Concha» puede referirse a:

Geografía

España 
 '''Playa de La Concha de San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco.
 Playa de La Concha en Villagarcía de Arosa, Pontevedra.
 Playa de La Concha en Espasante, Ortigueira, La Coruña.
 Playa de La Concha en Oropesa del Mar, Castellón.
 Playa de La Concha en Suances, Cantabria.
 Playa de La Concha en Santander, Cantabria.
 Playa de La Concha en Artedo, Cudillero, Asturias.
 Playa de La Concha en Los Alcázares, Región de Murcia.
 Playa de La Concha en Algeciras, Andalucía.